Il termine Griboedov indica 

Aleksandr Sergeevič Griboedov, scrittore russo 
 il Canale Griboedov, a San Pietroburgo
2837 Griboedov, un asteroide del sistema solare
Griboyedov (Armenia)